Colfosco – frazione di Corvara in Badia in provincia di Bolzano
 Colfosco – frazione di Susegana in provincia di Treviso
 Colfosco – famiglia feudale trevigiana che prese il nome da quest'ultimo centro abitato